Алекса́ндр Ива́нович Колпаки́ди (род. 2 января 1962, Туапсе, СССР) — российский писатель-историк, редактор и издатель, историк спецслужб. Руководитель издательства «Алгоритм». Автор исторических бестселлеров «Империя ГРУ», «Внешняя разведка России», «Двойной заговор».

Биография 
По национальности грек. Окончил среднюю школу в городе Туапсе, исторический факультет ЛГУ им. А. А. Жданова в 1983 году. Первоначально искусствовед, интересовался авангардом. Преподавал историю и политологию в Ленинградском политехническом университете и Ленинградском электротехническом университете (кафедра политологии).

С конца 1980-х и до середины 1990-х годов участвовал в левом неформальном движении. Входил в руководство Социалистической партии (Б. Кагарлицкого) и Партии труда.

Публиковался в ленинградских газетах и журналах. С 1994 года начал сотрудничать с издательством «Современник» (Москва). Выпустил в нём в серии «Жестокий век» мемуары советских перебежчиков, снабдив их своими комментариями и послесловиями.

В 1998 году редактировал журнал «Секретное Досье» (Санкт-Петербург).

С 2000 года ведущий  издательства «Нева» (Санкт-Петербург).

С 2003 года , заместитель директора издательства «Яуза» (Москва).

С 2012 года главный редактор издательства «Алгоритм» (Москва).

Автор и соавтор более 20 книг по истории отечественных спецслужб и истории СССР. В том числе «Империя ГРУ», «Двойной заговор», «Главный противник», «Внешняя разведка России», «Энциклопедия военной разведки России», «Энциклопедия секретных служб России», «Спецназ ГРУ» и т. д. Сергей Брилёв называл Колпакиди «информированным автором книг по истории ГРУ». Положительно отзывался о его трудах Юрий Ленчевский. Одним из «лучших историков-марксистов» называла его Дарья Митина в 2014 году. Его приводили New York Times, RT, МК, телеканал «Звезда», радио «Ъ FM».

Автор и консультант более 20 сценариев документальных фильмов по истории, в основном о советской разведке.

27 сентября 2013 года в отношении Колпакиди и директора издательства «Алгоритм» С. В. Николаева было возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды или унижение достоинства человека по национальным, расовым, религиозным признакам с использованием при этом служебного положения) в связи с выпуском издательством в 2012 году книг Бенито Муссолини (в том числе «Доктрины фашизма»), а в 2013 году — романа Йозефа Геббельса «». 10 марта 2015 года Басманный районный суд Москвы приговорил Николаева к штрафу в 200000 рублей, а Колпакиди — к штрафу в 150000 рублей. Сам Колпакиди считает, что эти книги были изданы, как представляющие историческую ценность, и в них нет возбуждения ненависти и призывов к насилию. Кроме того, роман «Михаэль» поступил в продажу в январе 2013 года, а внесён в Федеральный список экстремистских материалов решением того же Басманного суда лишь 22 октября 2013 года. Изданные же мемуары Бенито Муссолини не запрещены; в изданном «Алгоритмом» сборнике имеется лишь фрагмент запрещённой «Доктрины фашизма», в котором нет ни единой строки, возбуждающей ненависть.
- А что за история у вас с книгой Геббельса и последовавшими за ней судебными процессами?
— Мы издали небольшим тиражом юношеский роман Геббельса «Михаэль». В экстремистских списках его, естественно, не могло быть, ведь это было первое издание на русском языке. Роман был снабжён соответствующим справочным аппаратом, комментариями специалистов. То есть это однозначно научное издание. Мы и не думали, что произведение может трактоваться как экстремистское, ведь Геббельс писал его тогда, когда ещё не состоял в НСДАП, не был никаким активистом нацистской партии, а наоборот, сочувствовал коммунистам. Да и прототипом главного героя романа был коммунист…

Вдовец, супруга Лариса Владиславовна Жигальцева (1966—2021) — историк, доцент исторического факультета МГУ.

Взгляды 
 «Я участвовал в левом движении, традиционные левые убеждения у меня остаются и останутся. Но не они продиктовали мне версию, что заговоры 1930-х годов имели место, а в руководстве шла битва за власть. Эти взгляды разделяют диаметрально противоположные историки. Сторонники и белого, и власовского движений тоже считают, что было мощное сопротивление режиму на разных этажах. Но все мы безусловно негативно оцениваем масштаб репрессий и ни в коем случае не считаем, что сотни тысяч расстрелянных были реальными заговорщиками. Никакого оправдания трагедии быть не может» (2001).

Концепцию «двойного заговора» военных против И. Сталина и А. Гитлера А. И. Колпакиди и Е. А. Прудниковой рассматривал В. А. Ермаков.

В своей статье 2012 года описал собственное видение событий последнего десятилетия в России: «Когда к власти пришёл Владимир Путин, все бывшие диссиденты и правозащитники стали борцами за демократию против тоталитарных тенденций новой власти. Честно говоря, Путин произносил, в общем-то, правильные вещи, и я не вижу никаких тоталитарных тенденций, но это неважно. Путин с Западом договорился — у них бизнес: борьба разворачивалась уже внутри страны между ленинградской путинской командой и ельцинскими олигархами. Интерес последних понятен: раздербанили всё, что получили за просто так в 1990-е, а нового ничего не построили, то есть доходов нет, поэтому хотят провести новый виток приватизации. Путин знает, что если даст им это сделать, то в стране начнутся беспорядки, голод, и он слетит с президентской должности».

Неоднократно выступал с критикой украинских историков и украинского национализма.

Активно боролся против переименования станции метро «Войковская» в Москве.

Критика 
Профессор И. Н. Барыгин в разрезе выделяемого им направления «паранаучных исследований фашизма» приводил А. Колпакиди — как пример среди авторов, научный дискурс которыми «постоянно подменяется дискурсом публицистическим, выдаваемым ими за научный».
Дарья Митина отмечала, что относится к Колпакиди "с огромным уважением как к блестящему российскому историку, коммунисту и принципиальнейшему человеку".

Книги

Статьи

Составитель, автор предисловий и комментариев 

 
 
 
 
 
 
 
 
  (под псевдонимом А. Север, не путать с др. автором, пишущим под этим же псевдонимом)

Сценарист и консультант документальных фильмов 
 «Миф о Распутине, или Чисто английское убийство»
 «Разведка. Версия для кино», 10 серий, эфир «Первый канал» в 2003—2004
 «Страна Советов. Забытые вожди»

Примечания

Ссылки 
 Терроризм и КГБ (30.07.2004)
 Историк Александр Колпакиди: «Называть революцию „переворотом“ — это для дураков» (5 ноября 2015)
 «Цель Ленина была — чтобы люди стали хозяевами своей страны» (22.04.2016)

Выпускники исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета
Преподаватели Санкт-Петербургского электротехнического университета
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Историки спецслужб